Il rotaryo (Rotaryus gothae) è un anfibio temnospondilo estinto, appartenente ai trematopidi. Visse nel Permiano inferiore (circa 284 - 280 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Germania.

Descrizione
Questo animale è noto solo grazie all'olotipo, noto come MNG 10182, uno scheletro parziale articolato comprendente cranio, mandibole e uno scheletro postcranico associato (alcuni archi neurali con costole, gran parte del cinto pettorale sinistro, gli omeri, radio e ulna destri e un femore).

Come tutti i trematopidi, anche Rotaryus era dotato di aperture nasali esterne dalla forma curiosa, con un prolungamento allungato e affusolato nella regione posteriore. Il cranio era piuttosto grande in relazione al resto del corpo, ed era fornito di lunghi denti aguzzi e ricurvi disposti lungo il margine della mascella e della mandibola, oltre che di piccoli denti palatali e di zanne palatali. Rotaryus si distingueva da altri trematopidi per almeno un paio di autapomorfie: l'intera lunghezza del canale nasolacrimale era esposto come un canale liscio e uniforme in cui la metà anteriore coincideva con la sutura maxillo-lacrimale, e la placca del parasfenoide era a forma di triangolo isoscele, con i margini laterali più corti e di lunghezza uguale che convergevano verso il processo cultriforme.

Classificazione
Rotaryus gothae venne descritto per la prima volta nel 2011, sulla base di un fossile ritrovato nella formazione di Tambach, nella cava Bromacker in Turingia (Germania centrale). Sia il nome generico che l'epiteto specifico sono in onore del Rotary Club di Gotha, in Germania, che ha aiutato finanziariamente gli scavi a Bromacker.

Rotaryus è un membro dei trematopidi, un gruppo di anfibi temnospondili dalle abitudini almeno parzialmente terrestri, caratterizzati dall'insolita forma dell'apertura nasale. In particolare, Rotaryus sembrerebbe essere stato strettamente imparentato con i nordamericani Acheloma e Phonerpeton. Un altro genere di trematopide proveniente dalla cava Bromacker è Tambachia, di dimensioni minori e dalle caratteristiche diverse. Di seguito è mostrato un cladogramma tratto dal lavoro di Berman e colleghi (2011), che mostra le relazioni filogenetiche di Rotaryus:

Bibliografia
David S. Berman; Amy C. Henrici; Thomas Martens; Stuart S. Sumida & Jason S. Anderson (2011). "Rotaryus gothae, a New Trematopid (Temnospondyli: Dissorophoidea) from the Lower Permian of Central Germany". Annals of Carnegie Museum. 80 (1): 49–65. doi:10.2992/007.080.0106.

Temnospondili